Лос Кокос има више значења:

 Лос Кокос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кокос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кокос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кокос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кокос (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Кокос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кокос, Ел Коко (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кокос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кокос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кокос (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Кокос (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кокос (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Кокос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Кокос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кокос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кокос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кокос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кокос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Кокос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кокос, Револусион, Коператива (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кокос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кокос (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кокос (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Кокос (Тимукуј), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику